Az Androméda jelentései:

 Androméda, görög mitológiai személyiség
 Andromeda csillagkép
 Androméda, női név
 Androméda-galaxis (régiesen Androméda-köd), egy spirálgalaxis az Androméda csillagképben
 Az Androméda-törzs (1969), Michael Crichton regénye
 Az Androméda-törzs (1971), Robert Wise filmje
 Az Androméda-törzs (2008), televíziós sorozat
 Androméda (2000–2005), televíziósorozat
 Andromeda polifolia növény
 Andromeda Tonks, kitalált alak J. K. Rowling Harry Potter című regényében
 Andromeda, 1993-tól megjelenő csillagászati folyóirat
 Androméda, a Veszprémi Vegyipari Egyetem Sci-Fi Klubjának belső tájékoztatója
 Alesis Andromeda, analóg szintetizátor